Бяла-Писка
 Бяла-Писка — город в Польше, входит в Варминско-Мазурское воеводство, Пишский повят.
 Бяла-Писка — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Пишский повят, Варминско-Мазурское воеводство.